Rosebery – miejscowość w Kolumbii Brytyjskiej, w Kanadzie
 Rosebery – geograficzna nazwa dzielnicy w Sydney, w stanie Nowa Południowa Walia, w Australii
 Rosebery – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie Midlothian
 Rosebery – miasto w stanie Tasmanii, w Australii
 Rosebery – miejscowość w stanie Terytorium Północnego w Australii
 Hrabia Rosebery